Nicklasson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nicklasson (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Göran Nicklasson (1942–2018), schwedischer Fußballspieler
 Michael Nicklasson, schwedischer Musiker

Siehe auch:
 Niclasen